Quattroruote (, ) — популярный итальянский автомобильный журнал, издаваемый предпринимателем Джанни Маццокки для автолюбителей. В наше время журнал выходит в России, Китае, Румынии и Великобритании. С 2007 года, стал выходить вместе с журналом «Top Gear». Также существует телевизионная версия журнала.

Главный офис 
Главный офис «Quattroruote» находится в городе Роццано провинции Милан, в музее истории автомобилестроения.

Трасса 
«Quattroruote» имеет собственный автополигон, расположенный к югу от Милана. Эта скоростная трасса с созданными условиями для разнообразных исследований. На полигоне проводятся тесты автомобилей с использованием высокотехнологичного оборудования.

Телеверсия 

До 2010 года 26-минутная видеоверсия «Quattroruote» выходила на канале НТВ.

Рубрики программы:
 «Топ-тесты». Испытания, проводимые на полигоне, и вне его. Например, тесты на расход топлива, по типам шин, гонки суперкаров, испытания больших внедорожников.
 «Что лучше?» Сравнительные испытания двух и более автомобилей, сопоставление их сильных и слабых характеристик.
 «Автошоу». Детальные обзоры международных автосалонов в Детройте, Франкфурте, Париже, Женеве, Болонье, Москве, Пекине, Токио.
 «Проба руля». Новинки авторынка.
 «На сцене». Рассказ о горячих хитах автопрома, обзоры автоаксессуаров, противоугонных устройств, навигации и т. д.
 «Репортаж с колес». Испытания автомобилей в реальных дорожных условиях.
 «Пристегнёмся». Сюжеты о безопасном движении.

Ссылки 
 Quattroruote — официальный сайт
 Quattroruote — русскоязычный официальный сайт

Мужские журналы
Автомобильные журналы
Журналы Италии
Ежемесячные журналы
Автомобильные телепрограммы
Печатные издания, возникшие в 2006 году
Телепередачи НТВ